Le nom Duncan Graham peut faire référence à :
 Duncan Archibald Graham (1882-1974), médecin canadien
 Prix Duncan-Graham, prix du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
 Duncan Graham (né en 1938), journaliste et écrivain australien
 Duncan Graham (1845-1934), homme politique canadien, député d'Ontario-Nord, 1897–1900
 Duncan Graham Ross (1891-1982), homme politique canadien, député de Middlesex-Est, 1935–1945
 Duncan Macgregor Graham (1867-1942), homme politique britannique

Voir aussi